Ярославська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Ярославська волость — Майкопського відділу Кубанської області;
 Ярославська волость — Козловського повіту Тамбовської губернії;
 Ярославська волость — Козелецького повіту Чернігівської губернії.